Нола́ско () — испанская фамилия. Известные носители:

 Ноласко, Амори (род. 1970) — пуэрто-риканский актёр.
 Ноласко, Педро Хулио (1962—1995) — доминиканский боксёр.
 Ноласко, Пётр (1189—1256) — католический святой.